Parteiengesetz bezeichnet folgende Gesetze:

 Parteiengesetz (Deutschland) in Deutschland
 Parteiengesetz 2012 in Österreich
 Parteiengesetz (DDR) in der DDR